Lake Wilson ist der Name folgender Seen:

 in Antarktika:
 Lake Wilson (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika

 in Neuseeland:
 Lake Wilson (Neuseeland) in der Region Otago

 in den Vereinigten Staaten:
 Lake Wilson (Arkansas) im Arkansas County, Arkansas
 Lake Wilson (Hawaii) auf Oʻahu, Hawaii
 Lake Wilson (Minnesota) im Murray County, Minnesota

Siehe auch:
 Wilson Lake